Парламентские выборы в Мавритании проходили 23 ноября (1-й тур) и 21 декабря (2-тур) 2013 года. На выборах избирались 147 депутатов Национального собрания и депутаты местных советов.

Оппозиция объявила о бойкоте выборов, если президент Мохаммед Ульд Абдель-Азиз не уйдёт с занимаемого поста. Всего было зарегистрировано 438 кандидатов на 147 мест парламента. В первом туре убедительную победу одержала правящая партия Союз за республику. Она получила 56 мест, её партнёры по коалиции — 34 места. Исламистская партия Тавассуль (Национальное движение за реформы и развитие) получила 12 мест. В результате двух туров Союз за республику получил большинство в парламенте, заняв 75 мест.

Контекст 
Выборы первоначально должны были состояться 1 октября 2011 года, однако постоянно откладывались из-за разногласий между правительством и оппозиционными партиями.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 

Мавритания
Выборы в Мавритании
2013 год в Мавритании
Ноябрь 2013 года
Декабрь 2013 года